D'après la série de livres des Lancedragon, les lancedragons sont des armes qui furent forgées pour la première fois durant la troisième guerre des Dragons. 

Ces armes fictives ont été créées dans le but d'éradiquer les dragons maléfiques. Les lances sont décrites comme très efficaces dans tout type de combat mais particulièrement contre les dragons. Huma Dragonbane, un personnage de légende dont est souvent raconté l'histoire dans les livres Lancedragon, utilisa une des lances pour défaire Takhisis, la déesse du Mal qui cause constamment nombre de troubles dans la série des romans.  Les Lancedragon sont de ce fait rares et pas communément commercialisées. Il y a peu de Lancedragons créés quand seulement un artefact est utilisé pour les concevoir. Les grandes Lancedragons, elles, sont conçues par le Marteau de Kharas et le bras d'agent d'Ergoth. Ces dernières sont bénies du pouvoir du Bien au contraire des Lancedragons de simple facture.

Lancedragon
Arme de fiction